Un certain nombre de navires de la Marine française ont porté le nom d'Eylau, en l'honneur de la victoire de Napoléon à Eylau :

 Eylau (1808), un vaisseau de ligne de 80 canons de classe Bucentaure.
 Eylau (1856), est vaisseau de ligne de 100 canons de classe Hercule, converti en bateau à la vapeur alors qu'il était encore sur la quille.

Nom de bateau de la Marine française